Kim Gjonghi, észak-koreai politikus
 Kim Gjonghi (1966), dél-koreai röplabdázó
 Kim Gjonghi (1970), észak-koreai kerékpáros